vijest, pisana, izgovorena ili vizualna obavijest
 Vijesti (Podgorica), crnogorske dnevne novine